Miejscowości w USA:
 Island Park – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Fremont
 Island Park – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Island Park (ang. Island Park Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom